Jarčeva obratnica može značiti:
 Jarčeva obratnica - zemljopisni pojam,
 Jarčeva obratnica (knjiga) - erotski roman američkog pisca Henrya Millera